Bonnier eller Bonniers kan syfta på:

 Bonnier (släkt) – en svensk släkt vars medlemmar sedan början av 1800-talet har varit verksamma som bokhandlare, bokförläggare
 Familjen Bonnier (TV-serie) – en dokumentär TV-serie i tre delar från 2009 om Bonnier-släkten

Bonnierkoncernen
 Bonnierkoncernen – ett familjeägt mediekonglomerat med sin bas i Sverige
Bonnier Books – ett bolag i Bonnier-koncernen
Bonnierförlagen – omfattar samtliga Bonnier-koncernens svenska bokförlag
 Albert Bonniers Förlag – bokförlag grundat 1837 som idag är en del av Bonnierkoncernen
 Bonnier Carlsen Bokförlag –  ett bokförlag främst för barn- och ungdomsböcker
 Bonnier Newspapers – ett affärsområde inom Bonnier AB
 Bonnier Magazine Group – en avdelning inom Bonnier AB
 Bonnier Tidskrifter – livsstilsmagasin, specialtidningar och affärspress
 Bonnier Publications – ett medieföretag med säte i Danmark

Tidigare företag
 Bonnier Radio – ett tidigare affärsområde inom Bonnierkoncernen
 Bonnier Music – ett tidigare skivbolag inom Bonnierkoncernen
Bonnier Gazell Music – ett tidigare samarbete med Gazell

Andra släkter och personer
 Bonnier (vallonsk släkt) – även stavat Bonnevier eller Bonbier, en svensk släkt som stammar från belgiska valloner
 Antoine Bonnier d'Alco (1750-1799), fransk adelsman.
 Gaston Bonnier (1853–1922), fransk botaniker
 Olle Bonniér (1925–2016), svensk målare, grafiker och skulptör

Andra företag
 Samuelsson & Bonnier

Se även
 Birgit Bonnier – flera betydelser
 Bonnier (auktor) – flera auktorer
 Bonnier Point – en udde i Antarktis

Judiska efternamn
Svenska efternamn